La UEFA Youth League 2017-2018 è stata la quinta edizione della UEFA Youth League, competizione giovanile europea di calcio organizzata dalla UEFA.

Il campione in carica è il . A partire da questa stagione, il campione in carica della UEFA Youth League viene iscritto automaticamente al percorso "Campioni nazionali" se c'è un posto vacante.

Restrizioni rose 
Possono essere registrati giocatori nati a partire dal 1º gennaio 1999 in avanti, con un massimo di tre giocatori per squadra nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998.

Percorso "UEFA Champions League"

Gruppo A 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo B 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo C 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo D 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo E 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo F 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo G 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo H 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Percorso "Campioni nazionali"

Primo turno

Secondo turno
Gli 8 vincitori del secondo turno avanzano ai play-off, dove incontrano le seconde classificate dei gironi del percorso "UEFA Champions League".

|}

Play-off 
Gli spareggi si terranno tra le otto seconde del percorso Champions League e gli otto campioni nazionali qualificati, in gara unica in casa di questi ultimi.

Le squadre qualificate sono:

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6-7 febbraio 2018

Fase ad eliminazione diretta 
Per la fase a eliminazione diretta, le 16 squadre sono sorteggiate in un torneo ad eliminazione diretta con la formula della partita secca. Il meccanismo del torneo per ogni turno è il seguente:
 Nel sorteggio per gli ottavi di finale, le otto squadre vincitrici dei gruppi del percorso della UEFA Champions League sono sorteggiate contro le otto vincitrici dei play-off. Le squadre dello stesso gruppo dal percorso della UEFA Champions League non possono essere sorteggiate tra loro, ma squadre della stessa federazione si possono incontrare. Il sorteggio determina anche la squadra di casa per ogni ottavo di finale.
 Nel sorteggio dai quarti di finale in poi non ci sono teste di serie e squadre dello stesso gruppo o della stessa federazione si possono incontrare. Il sorteggio determina anche la squadra di casa per ogni quarto di finale, e la squadra di "casa" per criteri burocratici per ciascuna semifinale e per la finale (che si giocano in campo neutro).
Se dopo i tempi regolamentari il risultato è un pareggio, la partita è decisa dai calci di rigore (i tempi supplementari non si giocano).

Le squadre qualificate sono:

Tabellone

Ottavi di finale  
Gli incontri degli ottavi di finale si sono giocati il 20 e 21 febbraio 2018.

Quarti di finale  
Gli incontri dei quarti di finale si sono giocati il 13 e 14 marzo 2018.

Semifinali  
Gli incontri delle semifinali si giocheranno il 20 aprile 2018.

Finale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

2017-2018
Calcio nel 2017
Calcio nel 2018